Гомогенизация:

 Гомогенизация — создание устойчивой во времени однородной (гомогенной) структуры в двух- или многофазной системе.
 Гомогенизация — в металлургии — растворение избыточных фаз, выравнивание химического состава.